Лос Реновалес има више значења:

 Лос Реновалес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Реновалес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику